

Cucina 
 Torta Dobos – dolce ungherese

Persone 
 Anton Doboș – calciatore rumeno
 Attila Dobos – calciatore ungherese
 Gábor Dobos – corridore ungherese
 József Dobos – pasticcere ungherese
 Julius Dobos – compositore e produttore discografico ungherese
 Krisztina Dobos –  educatrice e politica ungherese